Chiron oder Cheiron steht für:

Astronomische Objekte:
 (2060) Chiron, Asteroid und Komet

Personen:
 Louis Chiron (1899–1979), monegassischer Automobilrennfahrer

Unternehmen:
 Bankhaus Chiron Sarasin & Co.
 Chiron Corporation, ehemaliges amerikanischen Unternehmen, heute Teil von Novartis
 Chiron-Werke, deutsches Unternehmen für Metallbearbeitung in Tuttlingen
 Chiron Verlag, Fachverlag für Astrologie in Tübingen

Sonstiges:
 Cheiron, Held der griechischen Mythologie
 Chiron (Töpfer) und Cheiron (Töpfer), zwei attische Töpfer im 6. Jahrhundert v. Chr.
 Chiron (Zeitschrift), Fachzeitschrift für Alte Geschichte
 den Bugatti Chiron, einen Supersportwagen